21. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 23. априла до 15. маја 1972. год. које је уједно било и зонски турнир зоне САД. Прво место су поделили Роберт Бирн, Љубомир Кавалек и Самјуел Решевски.

Како су само двојица најбољих могли да узму учешће на међузонским турнирима 1973. био је неопходан 
плеј-оф меч-турнир, са кога су се Бирн и Решевски, као прва два играча плеј-офа, пласирали на међузонске турнире 1973. год. Роберт Бирн се квалификовао на Лењинградски међузонски турнир 1973. године, а Семи Решевски се квалификовао на међузонски турнир уПетрополису исте године. 

На ФИДЕ конгресу у Ванкуверу 1971. године, као део програма прерасподеле броја учесника из сваке зоне која је имала више од једног кандидата смањено је за једно међузонско место, зони САД је одређено два места, а не три, као 1969. године.

плеј-оф меч-турнир, Чикаго, фебруар, 1973.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Спорт у Њујорку
Шах у 1972.